|-
| 149601 - || || 16 de febrer de 2004 || Catalina || CSS
|-
| 149602 - || || 17 de febrer de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 149603 - || || 17 de febrer de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 149604 - || || 17 de febrer de 2004 || Catalina || CSS
|-
| 149605 - || || 18 de febrer de 2004 || Catalina || CSS
|-
| 149606 - || || 17 de febrer de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 149607 - || || 19 de febrer de 2004 || Haleakala || NEAT
|-
| 149608 - || || 25 de febrer de 2004 || Goodricke-Pigott || Goodricke-Pigott
|-
| 149609 - || || 19 de febrer de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 149610 - || || 26 de febrer de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 149611 - || || 29 de febrer de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 149612 - || || 12 de març de 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 149613 - || || 13 de març de 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 149614 - || || 10 de març de 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 149615 - || || 11 de març de 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 149616 - || || 11 de març de 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 149617 - || || 12 de març de 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 149618 - || || 15 de març de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 149619 - || || 15 de març de 2004 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 149620 - || || 15 de març de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 149621 - || || 15 de març de 2004 || Catalina || CSS
|-
| 149622 - || || 15 de març de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 149623 - || || 13 de març de 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 149624 - || || 13 de març de 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 149625 - || || 15 de març de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 149626 - || || 15 de març de 2004 || Catalina || CSS
|-
| 149627 - || || 15 de març de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 149628 - || || 14 de març de 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 149629 - || || 14 de març de 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 149630 - || || 15 de març de 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 149631 - || || 11 de març de 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 149632 - || || 12 de març de 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 149633 - || || 14 de març de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 149634 - || || 15 de març de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 149635 - || || 15 de març de 2004 || Catalina || CSS
|-
| 149636 - || || 15 de març de 2004 || Catalina || CSS
|-
| 149637 - || || 15 de març de 2004 || Catalina || CSS
|-
| 149638 - || || 12 de març de 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 149639 - || || 18 de març de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 149640 - || || 16 de març de 2004 || Campo Imperatore || CINEOS
|-
| 149641 - || || 16 de març de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 149642 - || || 16 de març de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 149643 - || || 17 de març de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 149644 - || || 17 de març de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 149645 - || || 27 de març de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 149646 - || || 16 de març de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 149647 - || || 17 de març de 2004 || Catalina || CSS
|-
| 149648 - || || 17 de març de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 149649 - || || 19 de març de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 149650 - || || 16 de març de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 149651 - || || 19 de març de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 149652 - || || 17 de març de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 149653 - || || 16 de març de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 149654 - || || 18 de març de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 149655 - || || 19 de març de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 149656 - || || 19 de març de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 149657 - || || 19 de març de 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 149658 - || || 22 de març de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 149659 - || || 18 de març de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 149660 - || || 19 de març de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 149661 - || || 23 de març de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 149662 - || || 25 de març de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 149663 - || || 20 de març de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 149664 - || || 23 de març de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 149665 - || || 25 de març de 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 149666 - || || 27 de març de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 149667 - || || 22 de març de 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 149668 - || || 28 de març de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 149669 - || || 27 de març de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 149670 - || || 27 de març de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 149671 - || || 27 de març de 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 149672 - || || 30 de març de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 149673 - || || 12 d'abril de 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 149674 - || || 11 d'abril de 2004 || Catalina || CSS
|-
| 149675 - || || 11 d'abril de 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 149676 - || || 12 d'abril de 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 149677 - || || 14 d'abril de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 149678 - || || 12 d'abril de 2004 || Catalina || CSS
|-
| 149679 - || || 12 d'abril de 2004 || Catalina || CSS
|-
| 149680 - || || 11 d'abril de 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 149681 - || || 13 d'abril de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 149682 - || || 11 d'abril de 2004 || Catalina || CSS
|-
| 149683 - || || 12 d'abril de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 149684 - || || 12 d'abril de 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 149685 - || || 13 d'abril de 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 149686 - || || 13 d'abril de 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 149687 - || || 13 d'abril de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 149688 - || || 14 d'abril de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 149689 - || || 14 d'abril de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 149690 - || || 14 d'abril de 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 149691 - || 2004 HN || 18 d'abril de 2004 || Pla D'Arguines || R. Ferrando
|-
| 149692 - || || 16 d'abril de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 149693 - || || 17 d'abril de 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 149694 - || || 16 d'abril de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 149695 - || || 16 d'abril de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 149696 - || || 19 d'abril de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 149697 - || || 19 d'abril de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 149698 - || || 23 d'abril de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 149699 - || || 20 d'abril de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 149700 - || || 20 d'abril de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
|}

9